De President's Cup 1979 (officiële naam President's Cup Football Tournament) was de 9e editie van de President's Cup, later Korea Cup genoemd. Het toernooi werd gehouden van 8 tot en met 21 september 1979. Aan het toernooi deden 10 landen mee. Het Braziliaanse Vitória FC werd kampioen, in de finale versloegen zij Zuid-Korea met 2–1. Bahrein werd derde.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Externe link
President's Cup 1979 op rsssf.com

Voetbal in 1979
Korea Cup